The Very Idea – film del 1920 diretto da Lawrence C. Windom
 The Very Idea – film del 1929 diretto da Frank Craven e Richard Rosson